Йоха́ннес Эуге́ниус (Евге́ний) Ва́рминг (; 1841—1924) — датский ботаник, эколог, альголог, миколог, микробиолог.

Один из основателей экологии: издал первую книгу об экологии растений («Экологическая география растений», 1896), прочитал первый университетский курс экологии, создал концепцию экологии.

Один из основоположников экологической морфологии растений, связывал распространение растений с определенными условиями существования. Развил учение о «жизненных формах», под которыми понимал «форму, в которой вегетативное тело растения (индивида) находится в гармонии с внешней средой в течение всей его жизни от колыбели до гроба, от семени до отмирания». Считал, что объектами ботанико-экологического исследования должны быть жизненные формы, сообщества и классы сообществ; сообщество — основное подразделение, характеризующееся тремя чертами: определённой физиономией, определённой экологией и определённым набором жизненных форм. В 1895 году ввёл в ботанику термин «эфармония» и предложил эфармоническую классификацию жизненных форм растений.

Написал немалое количество работ по ботанике, биогеографии, экологии, морфологии, истории развития и систематике растений. Переведённые на многие языки, они оказали существенное влияние на развитие ботаники и экологии в целом.

В России были широко распространены учебники Варминга «Систематика растений» (1879, русский перевод 1893) и «Растение и его жизнь» (1900, русский перевод 1904).

Жизненный и научный путь 
В 1859 году начал изучать естественную историю в Копенгагенском университете, но покинул его на три с половиной года (1863—1866), чтобы работать помощником датского палеонтолога и зоолога Петера Вилхелма Лунда, который жил в тропических лесах Бразилии, в Лагоа-Санта.

По возвращении в Европу год изучал ботанику в Мюнхенском университете у Негели, Марциуса и Радлькофера, а в 1871 году — микробиологию в Боннском университете у фон Ханштайна. В том же году защитил докторскую диссертацию в Копенгагене.

Место профессора ботаники Копенгагенского университета было свободно в связи со смертью А. С. Эрстеда, и Варминг был наилучшим кандидатом на замещение этой должности, однако, оно было отдано Фердинанду Дидрихсену. Варминг стал доцентом ботаники в этом университете, а также в политехническом и фармацевтическом колледже (1873—1882).

С 1882 по 1886 год Варминг — профессор ботаники Стокгольмской высшей школы (позднее переименованной в Стокгольмский университет).

В то время он участвовал в экспедициях по изучению норвежских провинций: в 1884 году — на Западную Гренландию, в 1885 году — на север Норвегии, в провинцию Финнмарк, в 1887 году — в центральную провинцию Опланн.

В 1885 году Варминг стал профессором ботаники Копенгагенского университета и директором ботанического сада в Копенгагене (до 1911 года).

В 1891—1892 годах последовали экспедиции в Венесуэлу, на Тринидад, на Виргинские острова (тогда — Датская Вест-Индия), в 1895 году — на Фарерские острова.

С 1878 года до своей кончины Варминг состоял членом Датской Королевской академии наук.

Он был президентом Международной ассоциации ботаников (с 1913 года; ), почётным членом Датского ботанического общества, рыцарем датского ордена Данеброг I степени, английского Королевского Викторианского ордена и бразильского Имперского ордена Розы.

Названы в честь Варминга 
 Род растений  (nom. cons.) семейства 
 C 1994 года в Университете Минас-Жерайс (Бразилия) проходят серии «Варминговских чтений по эволюционной экологии»

Печатные труды 

 Warming, E. Über die Entwicklung des Blütenstandes von Euphorbia. // Flora, 1870, 53: 385—397
 Le Cyathium de l’Euphorbia est-il une fleur ou une inflorescence? Kjøbenhavn, 1873
 Recherches sur la ramification des phanerogames et sur la partition du point v égé tatif. Kjøbenhavn, 1873
 Sur les différences entre les trichomes et les épiblastèmes d’un ordre plus élevé. Kjøbenhavn, 1873
 Untersuchungen über pollenbildende Phyllome // Hausteins botan. Abhandlungen, II, 1873
 Symbolæ ad Floram Brasiliæ centralis cognoscendam, 1873—1893
 Bemerkungen über die Eichen // Bot. Zeitung, 1874
 Om nogle ved Danmarks Kyster levende Bakterier. Kjøbenhavn, 1876
 Un dersogelser og Betragtinge over Cycaderne. Kjøbenhavn, 1877
 Warming, E. Haandbog i den systematiske Botanik (nærmest til Brug for Universitets-Studerende og Lærere) Kjøbenhavn, 1878
 Warming, E. De l’Ovule. Annales des Sciences Naturelles — Botanique et Biologie Vegetale sér. 6: 1878, 177—266
 Warming E. Den almindelige botanik: En Lærebog, nærmest til Brug for Studerende og Lærere. — Kjøbenhavn: P.G. Philipsens, 1880.
 Etudes anatomiques et physiologiques sur la famille des Podostomacées. Kjøbenhavn, 1881—1882
 Warming, E. Familien Podostemaceae — Etudes sur la famille des Podostemacees. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter — Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling, 1881—1899

 Warming, E. Om Skudbygning, Overvintring og Foryngelse. Naturhistorisk Forenings Festskrift: 1884, 1—105
 Warming, E. Om Grønlands Vegetation. Meddelelser om Grønland, 1887, 12: 1—223
 Warming, E. Lagoa Santa: Et Bidrag til den biologiske Plantegeografi med en Fortegnelse over Lagoa Santas Hvirveldyr. // Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter — Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling, 1892. 6. Rk. vol. 6 (3): 153—488
 Warming, E. Lagoa Santa — Étude de Geographie Botanique // Revue Générale de Botanique. 1893. 5: 145—158, 209—233.
 Warming E. Plantesamfund — Grundtræk af den økologiske Plantegeografi. — Kjøbenhavn: Philipsens Forlag, 1895.
 Warming, E. Zbiorowiska Roślinne zarys ekologicznej geografii roślin by Edward Strumpf and Jósef Trzebiński. Warszawa, 1900
 Warming Eug. Plantelivet: Lærebog i Botanik for Skoler og Seminarier. København, 1900
 Е. Варминг, профессор университета и директор Ботаническаго сада в Копенгагене. Введение в изучение растительных сообществ. Перевод с немецкаго издания, измененнаго и дополненнаго автором, под редакцией М. Голенкина и В. Арнольди, пр.-доцентов Имп. Московскаго университета. С дополнениями по русской флоре и 100 рисунками в тексте. Москва. Типография И. А. Баландина, Волхонка, д. Михалкова. 1901
 Warming, E. Botany of the Faeroes, vol. I—III. London. 1901
 Warming E., Graebner P. Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie. 2. Aufl. — Berlin: Gebruder Borntraeger, 1902.
 Вармингъ Е. Распредъленіе растеній въ зависимости отъ внъшнихъ условій — (ойкологическая географія растеній) / Перевод со 2-го немецкаго издания А. Г. Генкеля; с дополнениями, касающимися растительности России, Г. И. Танфильева. — СПб.: Брокгауз—Ефрон, 1902—1903. — Вып. 1. — 1902.; вып. 2. — 1903.; вып. 3 и последний: Главнейшия черты растительности Россіи, Г. И. Танфильева. — 1903.
 Warming, E. Dansk Plantevækst. — Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1906—1917
 Warming E. Om planterigets livsformer. — Kjobenhavn: Festskr. udg. Univ. Kjobenhavn, 1908.
 Warming, Eugenio. Lagoa Santa: Contribuição para a geographia phytobiologica, Alberto Löfgren, Belo Horizonte, 1908
 Warming, E. etc. The structure and biology of Arctic flowering plants. Meddelelser om Grønland, 36, 1908—1921
 Warming E. Oecology of Plants. An introduction to the study of plant communities. 1909
 Rosenvinge, L. Kolderup & Warning, E. The Botany of Iceland, vol. 1—3. Copenhagen, J. Frimodt, 1912—1945
 Warming, E. with M. Vahl. Oecology of Plants — an introduction to the study of plant-communities by P. Groom and I. B. Balfour. Oxford: Clarendon Press, 1909
 Warming Eug. Frøplanterne (Spermatofyter). Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag. 1912
 Warming, E. Økologiens Grundformer — Udkast til en systematisk Ordning. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter — Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling, 8. Rk., vol. 4, 1923: 120—187
 Warming, E., Ferri, M. G. Lagoa Santa — a vegetação de cerrados brasileiros. São Paulo. 1973

Примечания

Литература 
 Raunkiær, C. Warming // Dansk Biografisk Lexikon, XVIII, 1904
 Urban, Ignatius. Warming Vitae // Flora Brasiliensis, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas / ediderunt Carolus Fridericus Philippus de Martius et Augustus Guilielmus Eichler; iisque defunctis successor Ignatius Urban; Fasc. CXXX (ultimus) — VITAE ITINERAQUE COLLECTORUM BOTANICORUM Etc. 1906
 Mentz A., Ostenfeld С. Н., Botanikeren E. Warming // Sartryck ur Nordisk tidskrift, 1924, р. 247—260.
 Christensen C. F. A. Den danske botaniks historie, med tilhørende bibliografi. — København: H. Hagerup, 1924—1926. — I. Den danske botaniks historie fra de aeldste tider til 1912. — 1924.; II. Bibliografi. — 1926.
 Christensen, C. Eugenius Warming. // Meisen, V. Prominent Danish Scientists through the Ages. University Library of Copenhagen 450th Anniversary. Levin & Munksgaard, Copenhagen, 1932, 156—160
 Costantin J. N. Aperçu historique des progrès de la botanique depuis cent ans (1834—1934). — Paris: Masson, 1934.
 Goodland, R. J. The tropical origin of ecology: Eugen Warming’s jubilee // Oikos, 26, 1975, 240—245
 Prytz, S. Warming — botaniker og rejsende. Lynge, Bogan. 1984
 Coleman W. Evolution into ecology? The strategy of Warming’s ecological plant geography // Journal of the History of Biology, 19 (2), 1986, 181—196
 Klein, Aldo Luiz. Eugen Warming e o cerrado brasileiro um século depois. São Paulo, UNESP. 2000

Ссылки 
 Encyclopaedia Britannica Online: Warming 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Дании
Экологи Дании
Микробиологи Дании
Альгологи
Микологи Дании
Почётные доктора Стокгольмского университета
Члены Датской королевской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены-корреспонденты Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук